Министр сельского хозяйства США () — глава Министерства сельского хозяйства США. С 24 февраля 2021 года министром является Том Вилсэк.

Министры сельского хозяйства

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

Министерство сельского хозяйства США
сельское хозяйство